Das Dameneinzel der Australian Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Margaret Court und  Evonne Goolagong, das Court in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1971